Выборы в Европейский парламент прошли в 14-17 июня 1984 года. Это были первые всеобщие выборы в Европейском союзе после вступления Греции, и последние перед выходом Гренландии из Евросоюза.

Европарламент включал 434 депутата из 10 стран Европейского экономического сообщества.

Большинство мест на выборах получила Партия европейских социалистов.

Результаты

Примечания 

 
Европарламент
1984 год в Европе
Выборы в Европе
Июнь 1984 года